LaPorte steht für: 
 LaPorte (Indiana), eine Ortschaft im LaPorte County im US-Bundesstaat Indiana 
 LaPorte County, ein County im US-Bundesstaat Indiana 

LaPorte ist der Familienname folgender Personen:
 Steve LaPorte, Maskenbildner und Spezialeffektkünstler

Siehe auch:
 LaPorta
 Laporte
 Laportea
 La Porte (Begriffsklärung)